Tritneptis är ett släkte av steklar som beskrevs av Girault 1908. Tritneptis ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Tritneptis